März steht für:

 März, dritter Monat des Jahres
 März (Band), deutsche Band
 März (Film), österreichischer Spielfilm von Händl Klaus aus dem Jahr 2008
 März (Roman), Roman von Heinar Kipphardt aus dem Jahr 1976
 März Verlag, deutscher Verlag
 März (Zeitschrift), deutsche Kulturzeitschrift
 MAERZ (Künstlervereinigung), Linzer Künstlervereinigung

März ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas März (* 1973), deutscher Politiker
 Christoph März (1867–1931), deutscher katholischer Pfarrer
 Christoph Michael März (1956–2006), deutscher Altgermanist
 Claus-Peter März (1947–2021), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Daniela März (* 1971), deutsche Schauspielerin
 Eduard März (1908–1987), österreichischer Wirtschaftshistoriker
 Freddy März (* 1971), Schlagersänger, siehe Fantasy (Schlagerband)
 Fritz März (1927–2003), Jurist, Bergsteiger und Sportfunktionär
 Heiko März (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Jasper März (* 1986), deutscher Musiker

 Leopold März (* 1944), österreichischer Bio- und Lebensmittelchemiker und Hochschullehrer
 Maike März (* 1983), deutsche Handballspielerin
 Peter März (Musiker) (1912–1988), donauschwäbischer Musiker und Komponist
 Peter März (* 1952), deutscher Historiker
 Rainer März (* 1950), deutscher Kameramann, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent
 Resi März (* 1960), deutsche Leichtathletin
 Richard März (* 1947), österreichischer Biochemiker
 Robert März (1894–1979), deutscher Lehrer und Naturkundler
 Roland März (1939–2020), deutscher Kunstwissenschaftler 
 Roswitha März (* 1940), deutsche Mathematikerin und Professorin für Numerische Mathematik
 Stefan März (* 1980), deutscher Wissenschaftsmanager und Historiker
 Ursula März (* 1957), deutsche Literaturwissenschaftlerin, Literaturkritikerin, Autorin und Journalistin
 Volker März (* 1957), deutscher Künstler
 Winfried März (* 1958), deutscher Wissenschaftler
 Wolfgang März (* 1955), deutscher Rechtswissenschaftler 

Siehe auch:

 Maerz
 Mertz
 Merz
 Marz (Begriffsklärung)
 Märzklausel